Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ionuț Moldovan e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Julian Knowle e Jean-Claude Scherrer 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Salvador Navarro-Gutierrez /  German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Damien Roberts (quarti di finale)

 Marcus Hilpert /  Thomas Strengberger (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Steven Randjelovic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2000